Рахма́нов (Рохма́нов, Рахмо́нов) — фамилия, восходящая к мусульманскому мужскому имени Рахман, образованному от  — «милосердный».

Известные носители 
 Рахмановы — российский дворянский род.
 Рахмановы — старообрядческий купеческий род.

 Рахманов, Абдуразык (1907—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Рахманов, Азат Борисович
 Рахманов, Алекпер Мухтарович (род. 1947) — советский футболист, тренер.
 
 Рахманов, Алексей Львович (род. 1964) — российский государственный и хозяйственный деятель. Президент АО «Объединённая судостроительная корпорация» (с 2014).
 Рахманов, Артём Владимирович (род. 1990) — белорусский футболист.
 
 Рахманов, Баходыр Рабанович (род. 1964) — советский и узбекский футболист.
 Рахманов, Василий Сергеевич (1764—1816) — русский генерал-лейтенант.
 Рахманов, Виктор Александрович (1901—1969) — русский советский врач-дерматолог.
 
 Рахманов, Гавриил Михайлович (1757—1827) — русский генерал-майор.
 Рахманов, Гасан Паша оглы (1900—1940) — азербайджанский партийный деятель.
 Рахманов, Гусейн Паша оглы (1902—1938) — азербайджанский государственный деятель.
 Рахманов, Георгий Карпович (1873—1931) — русский общественный деятель.
 Рахманов, Григорий Николаевич (1761 — до 1846) — российский государственный деятель.
 Рахмонов, Дарвишбек Уринбоевич (род. 1952) — узбекский артист цирка.
 Рахмонов, Журахон Рахмонбердиевич (1917—1977) — советский театральный актёр.
 Рахманов, Иван Фёдорович (1883—1957) — советский московский скульптор.
 Рахманов, Корнилий Фёдорович (1898—19??) — советский военачальник, краснознамёнец, полковник.
 Рахманов, Леонид Николаевич (1908—1988) — русский советский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент.
 Рахманов, Михаил Алексеевич (род. 1992) — казахстанский хоккеист.
 Рахманов, Мадраим Рахманович (1912—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Рахманов, Павел Александрович (1769—1845) — русский генерал-майор.
 Рахманов, Пётр Александрович (1778—1813) — русский военачальник, издатель «Военного журнала», математик.
 Рахманов, Рави Ильгар оглы (род. 1986) — азербайджанский футболист.
 Рахманов, Рагиб Рамиз оглы (род. 1934) — советский учёный-геофизик.
 Рахманов, Разам Ходжамкулович (1906—1962) — Герой Социалистического Труда.
 Рахмонов, Рахим (1910—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Рахманов, Сардор (род. 1994) — узбекистанский футболист.
 Рахманов, Сергей Ефимович (1759—1810) — русский театральный актёр.
 Рахманов, Сильвестр Иович (1842—?) — русский общественный деятель.
 Рахманов, Султан Сабурович (1950—2003) — советский тяжелоатлет.
 Рахманов, Талгат Лутфуллович (1920—2010) — советский партийный деятель.
 Рахманов, Талят (1931—1995) — азербайджанский и советский актёр и режиссёр.
 Рахманов, Уринбой (1910—1980) — советский театральный актёр, поэт.
 Рахманов, Хаджи Тедженович (род. 1946) — советский туркменский легкоатлет, тренер.
 Рахмонов (Рахманов), Шухрат Нурмухамматович (род. 1988) — киргизский футболист.
 Рахманов, Эльчин (род. 1979) — азербайджанский футболист.
 Рахманов, Юрий Иванович (род. 1937) — шахтостроитель, Герой Социалистического Труда.



См. также